Myropyxis är ett släkte av svampar. Myropyxis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myropyxis